Pendulum, Creedence Clearwater Revival albuma
Pendulum, 1969-es osztrák–amerikai film George Schaefer rendezésében
Pendulum, 2002-ben alakult ausztrál zenekar